San Siro puede referirse a:

 San Siro (Italia), localidad y comune italiana de la provincia de Como, región de Lombardía 
 Siro de Génova, obispo de Génova, santo de la Iglesia católica
 Estadio Giuseppe Meazza, situado en Milán (Italia) y conocido como San Siro
 San Siro 2007, álbum en vivo de la cantante italiana Laura Pausini